Муса́ндам (), также Руу́с-эль-Джиба́ль ( — «Вершины гор») — полуостров, северо-восточная оконечность Аравийского полуострова. С севера омывается Ормузским проливом, соединяющим Персидский залив на западе с Оманским заливом на востоке. Полуостров занимает мухафаза Мусандам Султаната Оман и эмират Рас-эль-Хайма.

На полуострове возвышается крутосклонный массив Руус-эль-Джибаль, северная оконечность гор Хаджар. Самая высокая точка полуострова Мусандам — гора Эль-Харим (Джебель-эль-Харим) (2087 м).

У побережья находится множество островов, в том числе остров  (Джазират-Мусандам).

Полуостров пересекает вади .

Примечания 

География Омана
Полуострова Азии
Рас-эль-Хайма (эмират)
География Объединённых Арабских Эмиратов